Койташ () — посёлок городского типа в Галляаральском районе Джизакской области, Узбекистан. Посёлок расположен у подножья гор Койташ в 35 км от железнодорожной станции Галляарал (на линии Джизак — Самарканд).

Название посёлка складывается из двух узбекских слов: «qo’y» (овца/баран) + «tosh» (камень), что, очевидно, связано с наличием обширных пастбищ для выпаса мелкого рогатого скота и наличием больших камней-валунов как в самом посёлке, так и в окрестностях.

Статус посёлка городского типа с 1942 года.

Основная отрасль промышленности — добыча и обогащение вольфрамовых и молибденовых руд.

Население

Ссылки 

Посёлки городского типа Галляаральского района